Die Irish League 1953/54 war die 53. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 21. Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1953/54
Fußballsaison 1953/54